Rue Louise-Weiss désigne :
une rue de Bar-le-Duc
une rue de Nantes
une rue de Paris